Вучевица може да се односи на:

 Вучевица (Владимирци), насељено место у саставу општине Владимирци, Србија;
 Вучевица (Клис), насељено место у саставу општине Клис, Хрватска;